Sunshine Coast může znamenat:

 Sunshine Coast (Queensland) – pobřežní region v severovýchodní Austrálii
 Sunshine Coast (Britská Kolumbie) – pobřežní region v jihozápadní Kanadě